Weet Ik Veel (Nederland), wekelijkse televisiequiz op RTL Nederland
 Weet Ik Veel (Vlaanderen), wekelijkse televisiequiz op VIER
 weetikveel, humaninterestprogramma op Eén